Schönhub ist der Ortsname von

 Schönhub (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schönhub (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schönhub (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schönhub (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern